Фёдор Иванович Мекноб ( — , Килия) — генерал-майор, герой штурма Измаила.

Биография 
Родился в 1737 году. В военную службу вступил в 1754 году.

С 1770 года в чине секунд-майора служил в Московском пехотном полку, принимал участие в русско-турецкой войне. 4 декабря 1770 года награждён орденом св. Георгия 3-й степени (№ 26 по кавалерским спискам)

Затем он был произведён в премьер майоры и 24 ноября 1771 года получил чин подполковника. После он состоял в Невском пехотном полку и с 1778 года был полковником Азовского пехотного полка.

Произведённый в 1787 году в генерал-майоры Мекноб во главе Тамбовского пехотного полка принял участие в новой войне против турок и при штурме Измаила Мекноб командовал 3-й штурмовой колонной. При штурме был ранен пулей в ногу и за отличие награждён орденом св. Владимира 2-й степени.

Скончался Мекноб от последствий измаильской раны 30 марта 1791 года в Килии.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Орлов Н. А. Штурм Измаила Суворовым в 1790 году. СПб., 1890
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. М., 2004

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени